Gruppboende eller gruppbostad är i Sverige lägenheter som har gemensamma utrymmen som kök, matsal och vardagsrum och där de boende har tillgång till vård- eller stödpersonal stora delar av dygnet. Gruppboende kan, med stöd i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387, LSS), utnyttjas av personer med olika former av diagnosticerade funktionsnedsättningar, exempelvis intellektuell funktionsnedsättning. Boendeformen ställs ofta till förfogande av kommunernas vård- och omsorgsenheter, vårdbolag eller av kyrkliga sällskap som diakoniska stiftelser.

Se även 
 LSS-boende
 Seniorboende
 Servicehus
 Särskilt boende

Referenser 
 

Bostad
Omsorgsinrättningar